Homburg har flere betydninger:
 Homburg, Nordrhein-Westfalen – en by i Nordrhein-Westfalen.
 Bad Homburg vor der Höhe – en by i Hessen.
 Homburg, Saar – administrationsby i landkreisen Saarpfalz-Kreis, Tyskland
 Hombourg, Frankrig – en by i Frankrig.
 Hombug, Schweiz – en by i Schweiz.
 Homburg (hat) – en hat.
 Homburg, Canada – et ejendomsselskab beliggende i Canada.